Моздо́кский отдел (уезд) — административно-территориальная единица Терской области Российской империи, существовавшая в 1899—1924 годах. Административный центр — город Моздок.

История 
Моздокский отдел был образован в 1899 году в составе Терской области.

20 января 1921 года вошёл в состав Терской губернии как Моздокский уезд.

В 1923 году Моздокский уезд разделен на пять волостей: Прохладненскую, Курскую, Луковскую, Галюгаевскую и Калиновскую.

13 февраля 1924 года Моздокский уезд был ликвидирован, его территория вошла в состав Терского округа Юго-Восточной области.

Население

Административное деление 
В 1913 году в состав отдела входило 15 станиц и 3 сельских правления:

 Станицы:

 Сельские правления:

Примечания

Ссылки 
 

Терская область